XVIII Светско првенство у атлетици на отвореном одржало се у Јуџину (Сједињене Државе) у периоду од 15. јула до 24. јула 2022, на Хејвард филду.

Квалификационе норме за учешће на Светском првенству 
За светско првенство 2022. World Athletics је дао следеће норме.

Период испуњења норми у дисциплинама:
 Ходања (35 км) је од 30. новембра 2020. до поноћи 29. маја 2022. године.
 10.000 м, маратон, штафете, ходања (20 км) и вишебоји је од 27. децембра 2020. до поноћи 26. јуна 2022. године.
 За остале дисциплине 27. јуни 2021. до поноћи 26. јуна 2022. године.

Календар такмичења

Земље учеснице 
Учествовало је 192. земље са 1.972 такмичара од чега 1.000 мушкарца и 972 жене.,

  1 (1+0)
  2 (0+2)
  1 (0+1)
  4 (4+0)
  1 (1+0)
  1 (1+0)
  1 (1+0)
  1 (1+0)
  2 (1+1)
  3 (1+2)
  1 (1+0)
  65 (33+32)
  3 (1+2)
  1 (1+0)
  3 (2+1)
  16 (8+8)
  6 (2+4)
  30 (17+13)
  1 (1+0)
  2 (0+2)
  1 (1+0)
  3 (1+2)
  1 (1+0)
  9 (9+0)
  58 (35+23)
  1 (1+1)
  1 (0+1)
  2 (1+1)
  2 (1+1)
  1 (1+0)
  1 (1+0)
  4 (0+4)
  1 (0+1)
  1 (1+0)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Избеглички тим 3 (2+1)
  
  
  
  
 
  

   
 
  Италија 
  Јамајка 
  Јапан 
  1 (0+1)
  Јордан 
  Јужна Кореја 
  Јужни Судан 
  Јужноафричка Република 
  Казахстан 
  Кајманска острва 
  Камерун 
  Канада 
  Катар 
  Кенија 
  Кина 
  Кинески Тајпеј 
  Кипар 
  1 (1+0)
  Колумбија 
  Комори 
  Конго 
  Косово 
  Костарика 
  Куба 
  Кувајт 
  Кукова Острва 
  Лесото 
  Летонија 
  Либан 
  Либерија 
  1 (1+0)
  Литванија 
  Луксембург 
  Мадагаскар 
  Македонија 
  Малави 
  Малдиви 
  Малезија 
  Мали 
  Малта 
  Мароко 
  Маршалска Острва 
  Маурицијус 
  Мађарска 
  Мексико 
  1 (1+0)
  Молдавија
  Монголија 
  Намибија 
  Науру 
  82 (41+41)
  Непал 
  
  Нигерија 
  Никарагва 
  Нови Зеланд 
  Норвешка 
  Обала Слоноваче 
  Оман 
  Пакистан

   Палау
  Палестина 
  Панама 
  Папуа Нова Гвинеја 
  Парагвај 
  Перу 
  Пољска 
  Порторико 
  Португалија 
  Руанда 
  Румунија 
  Салвадор 
  Самоа
   
  Сао Томе и Принсипе 
  Саудијска Арабија 
  Свазиленд 
  Света Луција 
  Северна Маријанска Острва
  Сејшели 
  Сент Китс и Невис 
  1 (0+1)
  Сијера Леоне 
  
  САД 
  Словачка 
  Словенија 
  Соломонова Острва 
  Сомалија 
  Србија 
  Сирија 
  Танзанија 
  Того 
 
  Таџикистан 
  Тринидад и Тобаго 
  Тунис 
  Турска 
  Теркс и Кејкос 
  Тувалу 
  Уганда 
  Узбекистан 
  Украјина 
  
  Уругвај 
  Филипини 
  Финска 
  Фиџи 
  Француска 
  Француска Полинезија 
  Хаити 
  Холандија
  Хондурас  
  
  Црна Гора 
  Чад 
  Чешка
  Чиле 
  Џибути 
  Шведска 
  Швајцарска 
  Шпанија

Освајачи медаља

Мушкарци

Жене

Мешовито

Биланс медаља 

Земље су рангиране по редоследу, према њиховом броју златних, сребрних и бронзаних медаља ,

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља, жене

Биланс медаља, мешовито 

 Биланс медаља, укупно

Освојене медаље по континентима

Табела успешности на Светском првенству 2022. 
Ово је преглед успешности земаља према осам првопласираних (финалиста) у свим дисциплинама. Бодови су додељивани на овај начин. Првопласирани је добијао 8 бодова, а последњи, осми 1 бод. ,

Рекорди 
На овом Светском првенству постигнута су: 3 светска рекорда, 1 светски рекорд за јуниоре, 13 рекорда светских првенстава,30 најбољих светски резултата сезоне, 18 континенталних рекорда и 95 национални рекорд.

Светски рекорди (3)

Светски рекорди - јуниори (1)

Рекорди светских првенстава (13)

Континентални рекорди (18)

Најбољи светски резултати сезоне (30)

Национални рекорди постигнути на СП 2022. (95)

Види још 
 Рекорди светских првенстава у атлетици на отвореном

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2022. године

Светско првенство у атлетици на отвореном 2022.
Светско првенство у атлетици на отвореном
Атлетика у 2022.